Disambiguation:

 Disambiguation — музичний альбом квінтету на чолі з джазовим піаністом Панделісом Карайоргісом (Pandelis Karayorgis) і скрипалем Метом Менером (Mat Maneri).
 Ø (Disambiguation) — сьомий студійний альбом американського гурту Underoath, який був випущений 9 листопада 2010 року.